Albertine Regel, athlète française
Eduard von Regel, jardinier et botaniste allemand
Arnold Regel, jardinier et dendrologue allemand
Jordi Regel, artiste allemand
Robert Regel, botaniste russe